Gabrielle kan avse:

 Gabrielle (förnamn) – ett franskt kvinnligt förnamn som härstammar från Gabriel
 Gabrielle (sångare) (1969–), en brittisk sångerska som var populär under 1990-talet
 Gabrielle (musikalbum) – ett album av brittiska sångerskan Gabrielle
 Gabrielle Leithaug (1985–), även känd som Gabrielle, norsk sångerska
 Gabrielle – ett tillfälligt smeknamn för dvärgplaneten Eris måne, se Dysnomia (måne) 
 Gabrielle (film, 1954) – en svensk film från 1954 regisserad av Hasse Ekman
 Gabrielle (film, 2005) – en fransk film från 2005 regisserad av Patrice Chéreau, originaltitel Gabrielle
 Gabrielle (sång) – en sång av bandet Hootenanny Singers från 1964
 Gabrielle (sång av Ween) – en sång från albumet Shinola, Vol. 1 av bandet Ween
 Gabrielle (sång av Cradle of Filth) – en sång från albumet Nymphetamine av bandet Cradle of Filth
 Tropiska stormen Gabrielle – den sjunde namngivna stormen och den andra subtropiska stormen i den atlantiska orkansäsongen 2007